Phalium är ett släkte av snäckor. Phalium ingår i familjen hjälmsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjälmsnäckor
Phalium